Стегнер () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1959) — германский политик.
 Стегнер, Уоллес (1909—1993) — американский историк, писатель, автор рассказов, преподаватель и энвайронменталист.
  (род. 1984) — германская модель.